Birrell är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augustine Birrell
 Peter Birrell

Engelska efternamn